Paciência - em inglês, Patience
Olivier Patience
Patience (álbum)
Patience (canção)

Desambiguação